

Armi
Granata – nome alternativo della bomba a mano.
Granata da fucile – bomba sparabile dalla volata di un'arma da fuoco
Granata – proiettile contenente esplosivo, generalmente sparato da un'arma d'artiglieria.

Musica 
 Granata – singolo dei Coma Cose del 2019

Persone
Fabio Granata (1959) – politico italiano
Francesco Granata (1895-1984) – giornalista italiano
Francesco Granata (1701-1771) – vescovo italiano
Giorgio Granata (1924) – ex calciatore italiano
Graziella Granata (1941) – attrice italiana
Luigi Granata (1776-1841) – agronomo ed economista italiano
Michele Granata (1748-1799) – religioso e patriota italiano
Renato Granata (1926-2017) – magistrato italiano
Rocco Granata (1938) – cantante belga di origine italiana
Saverio Granata (1741-1817) – vescovo italiano

Altro
Granata – colore rosso scuro
Granata – simbolo araldico moderno presente negli stemmi di molti corpi d'arma.
Granata – altro nome del melograno (melagrana).
Granata – scopa di saggina (termine usato specialmente nel dialetto toscano, talvolta anche per le scope sintetiche).
Granata – nome italianizzato (in uso specialmente nel XIX secolo) della città spagnola di Granada.
Granata – appellativo dei giocatori e dei tifosi della squadra torinese Torino Football Club

Altri progetti